Нефтегазовая арматура — номенклатура трубопроводной арматуры, используемой в нефтегазовой отрасли.

Номенклатура 

 Обвязка колонная
 Фонтанная арматура  
 Электронасосная арматура  
 Штангонасосная арматура  
 Нагнетательная арматура  
 Привод арматуры (электропривод, пневмопривод, электромагнитный привод)  
 Трубная головка
 Манифольд
 Задвижка  
 Дроссель  
 Запорный клапан
 Регулятор давления
 Клапаны и заслонки
 Диафрагма ограничения потока
 Штанговращатель 
 Кран  
 Станция управления  
 Средства диагностики  
 Фитинг

Рынок 
Промышленная нефтегазовая арматура один из наиболее массовых видов промышленной продукции, которая относится к нефтегазовому оборудованию. Объём российского рынка арматуры по оценкам специалистов составил в 2007 году около $960 млн. Нефтегазовая отрасль образует один из наиболее крупных секторов потребляя до 22% общего объёма арматуры (2007 год). При этом рынок имеет устойчивую тенденцию роста в течение, как минимум, семи последних лет.

Стандарты и требования 
Общие требования к оборудованию обусловлены факторами влияющими на условия работы. В России стандарты на буровое оборудование регулируются ГОСТ 13846-89 «Арматура фонтанная и нагнетательная». Также существует общий комплекс ГОСТ для аппаратов, материалов и к требованиям безопасности.

Литература

Ссылки 
 ГОСТ 13846-89 «Арматура фонтанная и нагнетательная»

Примечания 

Нефтедобыча